Gustav von Girsewald ist der Name folgender Personen:

* Gustav von Girsewald (Generalmajor, 1785) (1785–1864), deutscher Generalmajor und Kammerherr
 Gustav von Girsewald (Generalmajor, 1812) (1812–1871), deutscher Generalmajor und Regimentskommandeur